Ошкуцкаб () — город в Мексике, штат Юкатан, входит в состав одноимённого муниципалитета и является его административным центром. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человек.

Общие сведения 
Название Oxkutzcab с майянского языка можно перевести двояко: трижды основанный город или место сбора рамона, табака и мёда.

Считается, что в доиспанский период майяйцы, проживавшие в этой местности, занимались сбором рамона, табака и мёда — что и послужило названием для города.

В 1548 году в Ошкуцкаб прибыли франсисканские монахи Луис Вальяльпандо и Мельчор де Бенавенте, для евангелизации местного населения. В 1577 году поселение стало энкомьендой под управлением Эрнандо Муньоса Сапаты.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Туристический сайт Ошкуцкаба 

Города Юкатана